LG Frankfurt bezeichnet:

 das Landgericht Frankfurt am Main
 das Landgericht Frankfurt (Oder) 
 die LG Eintracht Frankfurt, eine Leichtathletik-Gemeinschaft